«Раз, два, три! Ёлочка, гори!» — третий мультипликационный фильм из серии «Маша и Медведь».

Создатели

Сюжет 
Самый прекрасный и добрый праздник, который все с нетерпением ждут — Новый Год! Наши любимые герои готовятся к встрече Нового Года и знакомятся с самым настоящим Дедом Морозом! Смотрите новогодние приключения Маши и Медведя.

Премии 
 2009 год — победа на VII фестивале «Мультивидение» в номинации «Лучший фильм для детей».

См. также 
 Маша и медведь

Мультфильмы России 2008 года
Компьютерные анимационные фильмы России
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов